A Köfém SC tekeszakosztálya Székesfehérvár első számú tekecsapata, amely a Positive Adamsky Szuperligában szerepel.

Elnevezései 
Teljes nevének (Köfém SC) használata a köznyelvben ritka, a médiában Köfémként hivatkoznak rájuk.

Története 
A Köfém SC (Köfém Sport Club) alapításának ideje nem publikus, jelenlegi elnöke Bata Jenő.

Az egyesület nagyon sok válogatott játékost nevelt ki, akik még ma is a válogatott tagjai. A csapat 2022-ben visszajutott a Positive Adamsky Szuperligába.

Aréna 
A Köfém SC mérkőzéseit a Verseci utcai Köfém tekecsarnokban játsza. A pályát a német Funk cég építette. Számos egyéni versenyt rendeztek meg itt, pl. a 2015-ös Nyugat-Magyarországi Egyéni Bajnokságot is.

Játékoskeret 
Utolsó módosítás: 2022. december 29.

A dőlttel jelzett játékosok ifjúsági válogatottsággal rendelkeznek

Források 

 

Magyar tekecsapatok